Владимир Григорьевич Ирьянов (1896, , Российская империя — 22 апреля 1938, , Советский Союз) — директор Иркутского авиационного завода.

Биография 
Родился в крестьянской семье и получил среднее образование. Работал кузнецом на заводах в Туле, Москве, Петербурге. Участвовал в Октябрьской революции, служил в Красной армии. 

После демобилизации работал в Воронеже заместителем председателя и председателем горисполкома, начальником строительства авиационного завода № 18. 

С октября 1932 года директор строящегося авиазавода в Иркутске. В 1934 завод был принят в эксплуатацию, а уже в феврале 1935 выпущен первый самолёт И-14. В июле 1935 был направлен в Хабаровск на строительство авиазавода № 83. На следующий год назначен начальником строительства и директором завода № 116 в Уссурийском крае.

Стройка в тайге в условиях плохой дорожной инфраструктуры, несовершенной организации, неустроенного быта, сурового климата и недостаточного снабжения ещё в начале стала давать сбои и появилась текучесть кадров. 6 августа 1937 арестован по обвинению в саботаже и срыве сроков строительства завода. Также обвинён в принадлежности к правотроцкистской организации и в антисоветской деятельности. 22 апреля 1938 расстрелян, 30 мая 1957 решением Военной коллегией Верховного суда СССР посмертно реабилитирован.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Он пользовался среди нас уважением

Главы Воронежа
Персоналии:Воронежское акционерное самолётостроительное общество
Директора промышленных предприятий
Посмертно реабилитированные в СССР
Расстрелянные в СССР
Казнённые в 1938 году
Репрессированные в СССР